Вудсборо — американский город в Мэриленде.
 Вудсборо — американский город в Техасе.